Kwascha ist der Familienname folgender Personen:
 Igor Wladimirowitsch Kwascha (1933–2012), russischer Schauspieler
 Illja Kwascha (* 1988), ukrainischer Wasserspringer
 Oleg Wladimirowitsch Kwascha (* 1978), russischer Eishockeyspieler